Moscardó steht für:

 Moscardó (Madrid), Stadtteil des Stadtbezirkes Usera, Madrid, Spanien

Moscardó ist der Familienname folgender Personen:

 José Moscardó (1878–1956), spanischer General

Siehe auch:
 Moscardo